100-річчя з дня народження С. С. Прокоф'єва () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 23 квітня 1991 року. Монета присвячена 100-річчю з дня народження С. С. Прокоф'єва (23 квітня 1891 — 5 березня 1953) — радянського композитора, автора 8 опер, 7 балетів, 7 симфоній та багатьох камерно-інструментальних творів, а також музики до кінофільмів. Лауреат Сталінської премії (1943, 1946 — тричі, 1947, 1951).

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Різновид 
Відомо кілька монет випущених з помилкою. Дата смерті вказана як «1952», замість «1953».

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1991».

Реверс 
У центрі профільний портрет С. С. Прокоф'єва. Ліворуч і праворуч від нього уздовж зовнішнього зображення монети напис в два слова: зліва — «СЕРГЕЙ» і праворуч — «ПРОКОФЬЕВ». Знизу — роки життя композитора «1891» і «1953», розділені скрипковим ключем.

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. В. Бакланов
 Скульптор: О. В. Бакланов

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 20-25 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 50 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті moneta-russia.ru 

Ювілейні монети СРСР